Johann Christian Zippel ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Zippel (Scharfrichter) (1736–1782), deutscher Scharfrichter 
 Johann Christian Zippel (Maler) (1789–1841), deutscher Maler